Гран-при Японии 1976 года — шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 24 октября 1976 года на трассе Фудзи Спидвей.

Перед последней гонкой сезона отрыв Ники Лауды от Джеймса Ханта составлял всего три очка. Стартовое поле первого в истории чемпионата Гран-при Японии было дополнено местными гонщиками: Норитаке Такахара вывел на старт второй «Сёртис», Кацуёси Хосино участвовал на старом «Тиррелле», а Масахиро Хасеми — на шасси «Кодзима» местного производства, на котором использовались покрышки «Данлоп» (почти все команды использовали резину «Гудьир»).

В квалификации Марио Андретти опередил Ханта и Лауду, расположившихся на втором и третьем местах. Перед стартом пошёл сильный дождь и уже после первого круга Ларри Перкинс свернул в боксы и отказался продолжать гонку из-за почти нулевой видимости. Его примеру вскоре последовали Лауда, Карлус Пасе и Эмерсон Фиттипальди. В гонке лидировал Джеймс Хант, но на 61 круге ему пришлось заехать в боксы для замены проколотого колеса. За 5 кругов до финиша Хант вновь заехал в боксы и вернулся на трассу на 5-м месте, которое приносило титул чемпиона Лауде. За оставшееся до финиша время Хант сумел обогнать идущих впереди Алана Джонса и Клея Регаццони, финишировать третьим и завоевать чемпионский титул. Гонку выиграл Марио Андретти, для которого эта победа стала второй в карьере и первой с 1970 года. Быстрейший круг в гонке был показан Масахиро Хасеми, который показывал хороший темп в начале гонки за счёт специально подготовленых шин, но их быстрый износ отбросил его на финише за пределы первой десятки.

Гонка 

|}

Интересные факты 
 Первая гонка в Формуле-1 для шин Bridgestone.
 Несмотря на то, что официальным обладателем лучшего круга в гонке считается Масахиро Хасеми (в том числе — и на официальном сайте Ф1 — это является следствием явной ошибки. Спустя несколько дней после гонки, пресс-служба автодрома признала это в специальном пресс-релизе: в действительности, быстрейшее время на 70 круге показал гонщик Ligier Жак Лаффит (1:19,97). Именно этот результат признается официальным Японской Автомобильной Федерацией, но по невыясненным причинам, FIA отказывается признавать этот результат.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Японии
События 24 октября
Октябрь 1976 года
Спорт в Японии в 1976 году
Скандалы в Формуле-1